Le taxon Moucherolle à poitrine fauve est porté par deux espèces de passereaux placée dans la famille des Tyrannidae :

 Aphanotriccus capitalis, appelé également Moucherolle de Salvin ;
 Empidonax fulvifrons, appelé également Moucherolle beige.

Tyrannidae